Vieux è il nome di alcuni comuni francesi:

Vieux – Calvados
Vieux – Tarn